Plazma může být:

fyzika
 plazma – ionizovaný plyn, čtvrté skupenství hmoty

biologie
 krevní plazma – tekutá část krve 
 plazmatická membrána (plazmalema) – cytoplazmatická membrána buněk
 plazmatické proteiny – bílkoviny obsažené v krevní plazmě
 protoplazma – živá hmota vyplňující vnitřní část buňky

technika
 Plasma (KDE), redesign desktopového prostředí KDE pro UNIX-like operační systémy
 plazmová obrazovka – zkrácený název typu televizní obrazovky

ostatní
 plazma (chalcedon) – temně zelená odrůda chalcedonu

Externí odkazy